Stargazer:

 Stargazer — модифицированное воздушное судно, используемое как корабль-носитель и стартовая площадка для ракеты-носителя Пегас.

Музыка 
 Stargazer — композиция британско-американской рок-группы Rainbow из альбома Rising 1976 года.
  — песня, написанная, спродюсированная и записанная английской рок-группой Siouxsie and the Banshees.
  — песня канадской рок-группы The Tea Party.
 Stargazers — песня рок-группы Nightwish с альбома Oceanborn.
Stargazers - американский диджей.

Вымышленные СМИ 
 USS Stargazer — звездолёт во вымышленной вселенной Star Trek.
 :en:Star Trek: Stargazer — флагманская серия романов, написанных Майклом Яном Фридманом.
 :en:Stargazer (novel) — книга из серии Evernight Клаудии Грей.
 :en:Stargazer (Patrick Carman) — книга Патрика Кармана из серии «Земля Элиона».

См. также 
 Звездочётовые () — семейство лучепёрых рыб из отряда окунеобразных.
 Лилия «звездочёт» (:en:Lilium 'Stargazer') — гибридная лилия восточной группы.